La FA Cup 2013-2014 è stata la 133ª edizione della FA Cup, la più importante coppa nel calcio inglese e la competizione ad eliminazione diretta più antica del mondo. È stata sponsorizzata per la terza stagione consecutiva da Budweiser.
Partecipano 737 squadre inglesi e gallesi, a partire dal turno extra preliminare del 16 agosto e, per la prima volta nella storia, ha partecipato una squadra di Guernsey, il Guernsey FC. Campione in carica è il Wigan Athletic, che ha battuto nella finale dell'edizione precedente il  per 1-0.

La finale si è tenuta allo stadio di Wembley, il 17 maggio 2014. A vincere il trofeo è stato l'Arsenal, che nella finale di Wembley ha sconfitto l'Hull City per 3-2 ai tempi supplementari, dopo essere andato sotto di due reti. Per i Gunners si è trattato dell'undicesima FA Cup della loro storia, la prima dopo un digiuno durato nove anni. L'Hull City, finalista perdente, ha comunque conquistato il diritto di partecipare all'Europa League 2014-2015, in quanto l'Arsenal, giunto al quarto posto in Premier League, è già qualificato ai preliminari della Champions League 2014-2015.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 gennaio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 gennaio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 gennaio 2014

|-

|-

Replay 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 gennaio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 gennaio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 gennaio 2014

Tabellone finale

Quarto turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 gennaio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 gennaio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 gennaio 2014

Replay 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| 4 febbraio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| 5 febbraio 2014

Quinto turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 febbraio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 febbraio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 febbraio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 febbraio 2014

Replay 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 febbraio 2014

Sesto turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 marzo 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 marzo 2014

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 aprile 2014

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 maggio 2014

Note

Voci correlate 
 FA Cup 2013-2014 (turno preliminare)
 FA Cup 2013-2014 (primo turno preliminare)
 FA Cup 2013-2014 (secondo turno preliminare)
 FA Cup 2013-2014 (turno extra preliminare)

Collegamenti esterni

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2013-2014